Aardrijkskunde
 Meester Cornelis, voormalige naam van Jatinegara, een stadsdeel van de Indonesische hoofdstad Jakarta

Personen met de achternaam Cornelis
 Albert Cornelis, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Arnold Cornelis, Nederlands cultuurfilosoof, kennistheoreticus en auteur
 Evert Cornelis, Nederlands dirigent en organist
 Florien Cornelis, Nederlands hockeyspeelster
 Frans Cornelis, Belgisch politicus
 Hans Cornelis, Belgisch voetballer
 Hendrik Cornelis, Belgisch ambtenaar en gouverneur-generaal
 Jean Cornelis, Belgisch voetballer
 Johan Cornelis, Belgisch politicus
 Karel Lodewijk Joseph Cornelis, Nederlands politicus
 Ludo Cornelis, Belgisch rechtsgeleerde
 Mungu Cornelis, Belgisch acteur, regisseur en cabaretier
 Pierre Cornelis, Belgisch fotograaf
 Stefan Cornelis, Belgisch politicus
 Walter Cornelis, Belgisch acteur
 Wim Cornelis, Nederlands politicus
 Wim Cornelis, Nederlands hockeybestuurder

Voornaam
 Cornelis, een jongensnaam

Nederlandse of Vlaamse achternaam